Ел Кодо има више значења:

 Ел Кодо (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кодо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кодо, Ел Чикол (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кодо (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кодо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику